Pandi (Bulacan), gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan
 Pandi (Colombia), gemeente in departement Cundinamarca, Colombia